Informàtica: Organitzador personal, ordinador de butxaca 
 Biblioteconomia: Patron-driven acquisition, model de compra o adquisició digital de biblioteca